Pethő Gergő (1980) bábszínész
Pethő Gergő (1990) karatézó, 90 kilós kategóriában a felnőtt magyar kumite válogatott tagja (teljes nevén: Pethő Gergő János)

Hasonló